Indonesië
 Pandeglang (regentschap), een regentschap van de provincie Bantam
 Pandeglang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Pandeglang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam